Sapeurs-Pompiers de France peut faire référence à :

 Pompier en France
 Sapeurs-Pompiers de France, un magazine